General Luna (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon;
 General Luna (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte;